Termenul „Wiesent” se poate referi la:

Wiesent (râu), în Fränkische Schweiz
Wiesent (Gemeinde) comună în Oberpfalz